Чемпионат Швеции по шахматам 2015 года прошёл в Сунне с 11 по 19 июля.

В тай-брейке за первое место в быстрые шахматы победил Нильс Гранделиус со счётом (1½ : ½).

Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, потом 30 минут с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с первого хода.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Швеции по шахматам
2015 год в шахматах
Спорт в Швеции в 2015 году
Июль 2015 года